Novak Đoković blev årets segrare genom att vinna över Kevin Anderson i finalen med 6–2, 6–2, 7–6.

Seedning 

  Roger Federer (kvartsfinal)
  Rafael Nadal (semifinal)
  Marin Čilić (andra omgången)
  Alexander Zverev (tredje omgången)
  Juan Martín del Potro (kvartsfinal)
  Grigor Dimitrov (första omgången)
  Dominic Thiem (första omgången, uppgivet p.g.a. skada)
  Kevin Anderson (final)
  John Isner (semifinal)  David Goffin (första omgången)  Sam Querrey (tredje omgången)  Novak Đoković (Segrare)
  Milos Raonic (kvartsfinal)  Diego Schwartzman (andra omgången)  Nick Kyrgios (tredje omgången)  Borna Ćorić (första omgången)  Lucas Pouille (andra omgången)  Jack Sock (första omgången)  Fabio Fognini (tredje omgången)  Pablo Carreño Busta (första omgången)  Kyle Edmund (tredje omgången)  Adrian Mannarino (fjärde omgången)  Richard Gasquet (första omgången)  Kei Nishikori (kvartsfinal)  Philipp Kohlschreiber (tredje omgången)  Denis Shapovalov (andra omgången)  Damir Džumhur (andra omgången)  Filip Krajinović (första omgången)  Marco Cecchinato (första omgången)  Fernando Verdasco (första omgången)  Stefanos Tsitsipas (fjärde omgången)  Leonardo Mayer (första omgången)''

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Slutspel

Referenser 
 Matcher och resultat

Wimbledonmästerskapen 2018